Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale John McEnroe 2-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Eddie Dibbs (secondo turno)

 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Peter Fleming (secondo turno)
 Hans Gildemeister (secondo turno)
 Victor Amaya (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WCT Tournament of Champions 1980